Андре́й Никола́евич Букрин () — советский государственный деятель, председатель Челябинского Исполнительного комитета в 1939—1941 годах, участник Великой Отечественной войны, майор.

Биография 
Андрей Николаевич Букрин родился в январе 1902 года в селе Ольховка Ольховской воости Шадринского уезда Пермской губернии, ныне село — административный центр Ольховского сельсовета  Курганской области.

Трудовую деятельность начал в 1917 году в сельскохозяйственном кредитном товариществе.

В 1919 году вступил в РКП(б), в 1925 году партия переименована в ВКП(б), в 1952 году — в КПСС.

В 1920 году по комсомольской мобилизации был призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию, а затем направлен на партийную и советскую работу на территорию современных Курганской и Свердловской областей. С 1933 по 1939 годы был председателем Саткинского, Ялано-Катайского, Октябрьского и Шумихинского райисполкомов Челябинской области.

В 1939 году избран председателем Челябгорисполкома.

В июле 1941 года добровольно ушёл на фронт.

Окончил высшие курсы политсостава Красной Армии, во время войны был заместителем начальника политотдела 101-й истребительной авиационной дивизии ПВО, с июля 1943 года — секретарём парткомиссии 9-го истребительного авиационного корпуса ПВО. Майор.

После войны работал заведующим хозяйственным отделом Челябинского облисполкома СССР, заместителем представителя Совета по делам колхозов по Челябинской области.

С января 1951 года по февраль 1960 года являлся заведующим оргинструкторским отделом Челябинского облисполкома.

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени, 29 июня 1945 года
 Орден Красной Звезды, 7 февраля 1944 года
 медали.

Ссылки 
 Букрин, Андрей Николаевич в энциклопедии «Челябинск»

Примечания 

Политики Курганской области
Председатели Челябинского горисполкома
Большевики
Члены КПСС
Персоналии:Саткинский район
Персоналии:Сафакулевский район
Персоналии:Октябрьский район (Челябинская область)
Персоналии:Шумиха
Политработники Великой Отечественной войны